Nederlands Instituut van Psychologen: een beroepsvereniging voor psychologen in Nederland.
Nood- en interventieplan: de officiële benaming van de rampenplannen in België.
Ninjas in Pyjamas: een e-sportclub.